Il prezzo della gloria (Melody Man) – film del 1930 diretto da Roy William Neill 
 Il prezzo della gloria – film del 1955 diretto da Antonio Musu
 Double Platinum - Il prezzo della gloria (Double Platinum) – film del 1999 diretto da Robert Allan Ackerman
 Il prezzo della gloria (La rançon de la gloire) – film del 2014 diretto da Xavier Beauvois